

Italia

Lombardia 
 Chiesa di San Nicolao – Cressogno
 Chiesa di San Nicolao – Milano
 Monastero di San Nicolao – Sesto San Giovanni

Piemonte 
 Chiesa di San Nicolao – Frascaro
 Chiesa di San Nicolao – Monteu Roero
 Chiesa di San Nicolao – Ornavasso
 Chiesa di San Nicolao – Quarna Sotto
 Chiesa di San Nicolao – Tassarolo

Toscana 
 Chiesa di San Nicolao – Monsummano Alto
 Convento di San Nicolao Novello – Lucca

Svizzera 
 Chiesa di San Nicolao – Giornico
 Chiesa di San Nicolao – Mendrisio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Nicolao della Flüe
 Chiesa di San Nicola